Termin rewolucja rosyjska może się odnosić do trzech wydarzeń w historii Rosji:
 rewolucji rosyjskiej w 1905, będącej serią rozruchów i antyrządowych aktów przemocy przeciwko carowi Mikołajowi II, prowadzących do pierwszej Konstytucji Rosyjskiej i utworzenia Dumy
rewolucji w Rosji w 1917, okresu politycznych przemian w Rosji pomiędzy dwoma następującymi po sobie wydarzeniami rewolucyjnymi:
 rewolucją lutową, która doprowadziła do abdykacji Mikołaja II
 rewolucją październikową (bolszewicką)
 Trzecia rewolucja – powstanie w Kronsztadzie

!1